KFC Overijse was een Belgische voetbalclub uit Overijse. De club was bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 3028. KFC Overijse speelde een decennium in de nationale Vierde Klasse, maar ging in 1998 op in fusieclub Tempo Overijse.

Geschiedenis
FC Overijse ontstond in 1932 en sloot zich in 1934 aan bij de Belgische Voetbalbond onder stamnummer 3028. De club bleef in de provinciale reeksen spelen, tot men in 1965 voor het eerst de nationale reeksen bereikte.

FC Overijse eindigde er meteen in de subtop als vierde van zijn reeks in Vierde Klasse. Overijse kon zich de volgende jaren handhaven in Bevordering, tot de ploeg in 1973/74 voorlaatste eindigde in zijn reeks. Na negen seizoenen zakte FC Overijse zo weer naar de provinciale reeksen.

Een decennium later, in 1985, kon Overijse nogmaals promoveren naar Vierde Klasse. De ploeg strandde er echter op de allerlaatste plaats, en degradeerde zo na één seizoen weer. FC Overijse bleef de volgende jaren in de provinciale reeksen spelen.

In 1996/97 speelde de ploeg nog in de Brabantse Tweede Provinciale, in dezelfde reeks als een andere club uit de gemeente, VE Maleizen-Tombeek (VEMT). VEMT, met stamnummer 8715, was een jongere club, ontstaan uit de fusie van VK Tombeek en FC Maleizen. In 1997 degradeerde FC Overijse echter naar Derde Provinciale. Beide clubs uit de gemeente besloten samen te gaan in 1998. De fusieclub werd Tempo Overijse en speelde in Tweede Provinciale verder met het stamnummer van VEMT. Stamnummer 3028 van FC Overijse werd definitief geschrapt.

Resultaten 

Sport in Overijse
Overijse
Sportvereniging in Vlaams-Brabant